Шморгун — фамилия.

 Известные носители
 Шморгун, Василий Ефимович (1921—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Шморгун, Евгений Иванович (род. 1940) — украинский писатель, издатель, краевед, общественный деятель
 Шморгун, Николай Иванович (1913—1944) — Герой Советского Союза.